Хобби:
 Хобби
 Железнодорожные хобби
 Кладоискательство
 Аквариумистика
 Историческая реконструкция
 Наблюдение за птицами
 Коллекционирование
 Хор
 Рыболовство
 Декоративно-прикладное искусство
 Любительская охота
 ПК8000 «Хобби» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 
 «Хобби» — песня Анны Асти и Филиппа Киркорова 2022 года.

См. также 
 Хоби
 Hobby Hall